L'escadron de reconnaissance 3/33 Moselle est un ancien escadron de reconnaissance de l'armée de l'air française dissous en  sur la base aérienne 124 Strasbourg-Entzheim (également dissoute).

Historique 

En , le Groupe d'Observation I/33 est créé au sein de la  escadre d'observation. Ce groupe possède alors deux escadrilles qui sont l'escadrille  (Cocote) et l'escadrille  (Br244 Léopard). Stationné à Nancy de 1930 à 1939, le Groupe de Reconnaissance I/33 devient son appellation en 1933.

En 1939, à la suite de la dissolution de la 33e escadre de reconnaissance, le GR I/33 devient autonome et est désigné comme groupe de reconnaissance stratégique le . Engagé dans les hostilités du  jusqu'au , ce groupe est dissous à Sétif le .

C'est le , à Cognac, qu'est créé un  escadron à la  escadre de reconnaissance. Cet escadron de reconnaissance tactique, affilié à l'escadrille BR11 adopte l'appellation de Moselle en 1956. Il rejoint Lahr en  et fait mouvement sur Mont-de-Marsan pour sa transformation sur Mirage IIIR en , six mois avant d'arriver à Strasbourg Entzheim.

Il reste à Cognac jusqu'au mois de  et son transfert sur la base de Lahr en Allemagne. 

À peine trois ans plus tard, en  il fait mouvement sur la base alsacienne de Strasbourg-Entzheim. C'est sur cette base, le  qu'il prend la désignation d'Escadron de reconnaissance 3/33 Moselle.
Il est dissous le  en même temps que la 33e escadre de reconnaissance auquel il est rattaché depuis sa création.

Escadrilles 
 BR 11 Cocotte de gueule

Bases 
 BA 709 Cognac :  à  
 BA 139 Lahr :  à 
 BA 124 Strasbourg :  à

Appareils 
 Republic F-84G Thunderjet : 1955-1957
 Republic F-84F Thunderstreak : 1957-1957
 Republic RF-84F Thunderflash : 1957-1963
 Mirage IIIR : 1963-1968
 Mirage IIIRD : 1968-1988
 Mirage F1CR : 1988-1993

Lien externe 
 http://www.traditions-air.fr/

Moselle
Moselle
Unité ou formation militaire dissoute en 1993
Entzheim
Histoire du Bas-Rhin